Il Kisei 1994 è stata la 18ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei. Dopo otto vittorie consecutive il detentore del titolo Kōichi Kobayashi è stato spodestato da Cho Chikun, già vincitore del torneo tre volte consecutive tra il 1983 e il 1985.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei